Anton Turk je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Turk (častnik) (* 1951), častnik, brigadir SV
 Anton Turk (vinogradnik) (1902—1982), vinogradnik
 Anton Turk (založnik) (1856—1934), založnik